Драге може бити:

 Драге (Елбе), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Драге (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Драге (Штајнбург), општина у округу Штајнбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Драге (Раковица), насеље у општини Раковица, на Кордуну, Република Хрватска
 Драге (Пакоштане), насеље у општини Пакоштане, Далмација, Република Хрватска